Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Petra Huber e Petra Keppeler che hanno battuto in finale Sabrina Goleš e Tine Scheuer-Larsen 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Sabrina Goleš /  Tine Scheuer-Larsen (finale)
 Belinda Cordwell /  Julie Richardson (semifinali)

 Csilla Bartos /  Iwona Kuczynska (semifinali)
 Petra Huber /  Petra Keppeler (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1986